{{DISPLAYTITLE:C10H10}}
De molecuulformule C10H10 kan staan voor:

Zie ook: Lijst van brutoformules C10 onder de kop C10H10

 10-annuleen (cyclodecapentaeen)
 Bullvaleen
 Diline (1,2-dihydronaftaleen)
 Divinylbenzeen